Санта Марија Којотепек има више значења:

 Општина Санта Марија Којотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Којотепек (Санта Марија Којотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику